Diese Liste gibt einen Überblick aller Fußballspieler, die seit 1923 in offiziellen Länderspielen der türkischen A-Nationalmannschaft der Männer eingesetzt wurden. Angegeben werden jeweils Zeitraum und Zahl der Spiele sowie die Zahl der dabei erzielten Treffer. Sortiert sind die Spieler nach der Anzahl ihrer Länderspiele.

Bislang spielten 743 Fußballspieler für die Türkei. (Stand: 19. November 2022)

Nationalspieler der TFF 
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Spielers.
 Von: Nennt das Jahr, in dem der Spieler zum ersten Mal in der Nationalmannschaft eingesetzt wurde.
 Bis: Nennt das Jahr, in dem der Spieler zum letzten Mal in der Nationalmannschaft eingesetzt wurde.
 Einsätze: Nennt die Zahl der Einsätze in der Nationalmannschaft.
 Tore: Nennt die Zahl der erzielten Tore in der Nationalmannschaft.
 Tore/Spiel: Nennt den Durchschnitt der geschossenen Tore pro Spiel.
 Vereine: Nennt den/die Verein(e), bei dem der Spieler während seiner Nationalmannschaftskarriere aktiv war.
 Turniere: Nennt Turniere (Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Konföderationen-Pokale, Olympische Spiele, ECO-Cup), bei denen der Spieler zum Kader der Nationalmannschaft gehörte.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Die Spalten zu Vereinen und Turnierteilnahmen sind nicht sortierbar.

Letzte Aktualisierung: Nach der Partie Türkei gegen Tschechien am 19. November 2022

Vereine nach Spieler  
 Verein: Nennt den Namen des Vereins.
 Spieler: Nennt die Anzahl der Spieler.
 Einsätze: Nennt die Zahl der Einsätze der Spieler in der Nationalmannschaft.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Statistik der TFF (engl.)
 Statistik der eu-football.info (engl.)

Türkei
!Liste
Nationalspieler